The Brightest Light è il decimo album in studio del gruppo gothic rock inglese The Mission, pubblicato nel 2013.

Tracce

Formazione 
Wayne Hussey – voce, chitarra
Simon Hinkler – chitarra
Craig Adams – basso
Mike Kelly – batteria

Collegamenti esterni